Pelican Bay ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pelican Bay (Florida), census-designated place  im Collier County, Florida, Vereinigte Staaten
 Pelican Bay (Texas), Stadt im Tarrant County, Texas, Vereinigte Staaten
 Pelican Bay (Tasmanien) (auch Lican Bay), Bucht auf Tasmanien
 Pelican Bay (Western Australia), Bucht im Wilson Inlet in Western Australia
 Pelican Bay (Barbuda), Bucht auf Barbuda

Siehe auch:
 Pelican Bay State Prison, Strafanstalt in Kalifornien, Vereinigte Staaten